Tuéjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tuéjar (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Tuéjar (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar